THP est une abréviation pouvant faire référence :
 au Tireur de Haute Précision, ou tireur d'élite, aussi appelé par anglicisme , dans l'armée française ;
 à la motorisation « THP » (de l'anglais ) pour les versions de moteurs EP suralimentés ;
 Le symbole de la Tetra-Hydro-Papaveroline synthétisée par le foie en cas de dépendance à l'alcool.
 Au concept de Très Haut Potentiel intellectuel.
En chimie, le tétrahydropyrane, est un éther cyclique, le plus simple des oxanes.

Jargon militaire
Glossaire militaire
Tireur d'élite